Ла Раха има више значења:

 Ла Раха (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Раха (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику